El término cabo puede referirse, en esta enciclopedia:

 a un cabo, un rango en la jerarquía militar, el primer grado por encima del de soldado de primera;
 en la jerga náutica, a un cabo, una cuerda de cualquier tipo;
 en la computación, a Cabos, una aplicación para compartir archivos que trabaja en la red Gnutella;

Geografía 
 a un cabo, una pequeña península que penetra en el mar, sobre todo si su presencia afecta marcadamente a las corrientes;
 a Cabo San Lucas, una ciudad ubicada en el extremo sur de la península de Baja California Sur (México);
 a Ciudad del Cabo, la capital de la provincia del Cabo (Sudáfrica);
 a Provincia del Cabo, en Sudáfrica.